Die Spielzeit 1984/85 war die 36. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball.

Modus 
Gespielt werden von den 10 Teams eine Hauptrunde zu je 18 Spielen.

Anschließend spielen die ersten 6 in einer Doppelrunde zu je 10 Spielen um den Schweizermeister-Titel.

Die schlechtesten 4 Teams spielen eine Doppelrunde zu je 6 Spielen gegen den Abstieg.

Hauptrunde

Finalrunde

Meisterrunde 

* Europacup der Cupsieger

** IHF-Cup

Abstiegsrunde

Schweizermeister

3. Schweizermeistertitel für den BSV Bern

Einzelnachweise 

1984_1985
Handballsaison 1984/85